Weissensteiner ist der Familienname von:

 Anton Weissensteiner, österreichischer Politiker (NSDAP)
 Friedrich Weissensteiner (1927–2023), österreichischer Historiker und Autor
 Paul Weissensteiner (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Raimund Weissensteiner (1905–1997), österreichischer Priester und Komponist
 Sonja Weissensteiner (* 1981), Südtiroler Moderatorin

Siehe auch:
 Weissteiner